dawne gminy:
 gmina Dańków – dawna gmina wiejska, powiat grójecki, gubernia warszawska
 gmina Dańków – dawna gmina wiejska, powiat skierniewicki, woj. łódzkie